La Blanca steht für Maya-Stätten:
La Blanca (Petén)
La Blanca (San Marcos)